Frankische graven van de Vexin
 Nibelung I (ca. 715 - voor 786) is zoon van Childebrand en daarmee kleinzoon van Pepijn van Herstal. Hij neemt van zijn vader de rol over als patroon van de voortzetting van de historische boeken van Fredegarius en levert ook actief bijdragen aan dat werk.
 Nibelung II (ca. 750 - na 805) is de zoon van Nibelung I. In 788 schenkt hij bezittingen in het graafschap Madrie aan La Croix St Ouen, voor het zielenheil van zijn ouders en kinderen. In 805 schenkt hij bezittingen aan St Denis.

Overig
 Nibelungensage, Duitse heldensage over het Bourgondische Nibelungengeslacht (vroege middeleeuwen)
 Nibelungenlied, hiervan afgeleid Duits heldenepos (ca. 1200)